Zorgho peut désigner :
Zorgho, la localité située dans le département de Toécé au Burkina Faso
Zorgho, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso
Zorgho, la ville et le chef-lieu du département de Zorgho au Burkina Faso

Homonymie de localités